Лимпах:

 Лимпах — населённый пункт в коммуне Рекканж-сюр-Мес, Люксембург.
 Лимпах — населённый пункт, бывшая коммуна в Швейцарии.